

Rivieren 
 Big River (Californië), een rivier in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië
 Big River (Oregon), een rivier in het westen van de Amerikaanse staat Oregon
 Big River (Labrador), een rivier in de Canadese regio Labrador

Plaatsen 
 Big River (Californië), een plaats in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Californië
 Big River (Saskatchewan), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Mendocino (plaats) (vroeger Big River), een plaats in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië

Andere 
 Big River (musical), een Amerikaanse musical uit 1985
 Big River (single), een nummer van Johnny Cash